Le terme zygomatique désigne notamment :

Anatomie 
 os zygomatique.
 muscle grand zygomatique.
 muscle petit zygomatique.

Cinéma 
 Zygomatiques, court métrage français réalisé par Stephen Cafiero en 2013.